Ambon (Morbihan) —  comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Morbihan
 Amboíno (Ambon) —  ilha das Molucas, na Indonésia
 Amboníno (Ambon) —  cidade na ilha Amboíno, capital de Molucas (província) 

Desambiguação